Unsterblich — дебютний альбом німецького рок-гурту Treibhaus. Вийшов 1 січня 2005 в Німеччині, потім в Україні, Росії та Білорусі.

Треклист
 Erlösung
 Erzengel
 Wer weiss
 Unsterblich
 Bekenntnis
 Traumwelt
 Treibhaus
 Nie Wieder
 Jetzt
 Wahnsinn'''
 Lauf Licht Kugel Schlagwut''

Посилання 
 Альбоми. Переклади пісень Treibhaus
 Treibhaus 

Музичні альбоми 2005
Альбоми Treibhaus
Альбоми німецьких виконавців